Propeamussium mendionale är en musselart. Propeamussium mendionale ingår i släktet Propeamussium och familjen Propeamussidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
mendionale